HMS Edinburgh può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

HMS Edinburgh (16) – incrociatore leggero della Classe Town
HMS Edinburgh (D97) – cacciatorpediniere della Classe Type 42